José Ferrándiz puede referirse a:

José Ferrándiz y Niño, vicealmirante de la Armada Española (1847-1918).
José Ferrándiz y Ruiz, sacerdote, periodista y escritor español (1853-1927).